Universiade 2005 steht für:

 Sommer-Universiade 2005
 Winter-Universiade 2005